Хоби () — город на северо-западе Грузии, центр Хобского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия. Население — 4242 жителей (2014).

География 
Расположен на реке Хоби на Колхидской низменности.

Ж.-д. станция на линии Армавир — Самтредиа.

В селе Ноджихеви, расположенном в 3 км от Хоби, находится церковь VII века, построенная как тетраконх.

История 
16 октября 1961 года село Хоби получило статус посёлка городского типа.

Экономика 
 Чайная фабрика
 Консервный завод

Известные уроженцы и жители 
 Чиковани, Григол Самсонович (1910—1981) — грузинский советский писатель, сценарист, драматург.
 Цхадая, Манучар (р. 1985) — грузинский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр олимпийских игр в Лондоне.

Топографические карты

Примечания 

Города Грузии
Населённые пункты Хобского муниципалитета